Бикамерализм может ссылаться на:
Бикамерализм — структура парламента (а иногда и других представительных органов), при которой он состоит из двух палат
Бикамерализм — теория о развитии человеческого мозга